Ivan Jaremčuk – ex calciatore sovietico, dal 1991 ucraino, centrocampista 
 Marija Jaremčuk – cantante ucraina
 Roman Jaremčuk – calciatore ucraino, attaccante